Жетесбі́йський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Аральського району Кизилординської області Казахстану. Адміністративний центр — село Раїм.

Населення — 541 особа (2009; 525 в 1999).

2018 року було ліквідовано село Водокачка, включивши його до складу села Раїм.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Аральського району